Randi kan syfta på

James Randi
 James Randi (1928–2020), amerikansk illusionist och vetenskaplig skeptiker
 James Randi Educational Foundation

Förnamn för kvinnor

Personer med namnet
 Randi Brænne, (1911–2004), norsk skådespelare
 Randi Blehr (1851–1926), norsk kvinnosaksaktivist
 Randi Fisher (1920–1997), svensk konstnär
 Randi Hansen (född 1958), norsk sångerska
 Randi Heide Steen (1909–1990), norsk sångerska, sopran
 Randi Kolstad (1925–1999), norsk skådespelare
 Randi Marainen (född 1953), norsk-svensk samisk silversmed och konstnär
 Randi Miller  (född 1983), amerikansk brottare
 Randi Mossige-Norheim (född 1964), svensk journalist
 Randi Nordby (1926–1991), norsk skådespelare och filmregissör
 Randi Stene  (född 1963), norsk sångerska, mezzosopran

Geografi

Bouvetön
 Randibreen – glaciär

Brasilien
 Rio Randi-Torá – vattendrag

Grönland
 Kap Randi – udde

Sverige
 Randi kraftstation – vattenkraftverk vid Randijaure i Lule älv

Annat
 3163 Randi – asteroid i huvudbältet, uppkallad efter James Randi
 BK Randi – tidigare idrottsförening i Mölndal, främst för damhandboll

Förnamnsförgreningssidor
Kvinnonamn